Monvoisin ist der Familienname folgender Personen:

 Aurélie Monvoisin (* 1997), französische Shorttrackerin
 Catherine Monvoisin (1640–1680), französische Giftmischerin
 Raymond Quinsac Monvoisin (1790–1870), französischer Maler